Moonchild bzw. Moon Child steht für:

 Moonchild (Band), deutsch-italienische Rockband
 Moonchild (Neosoul-Band), US-amerikanische Band
 Moon Child (Album), Studioalbum von Johnny Lytle (1962)
 Moonchild: Songs Without Words, Studioalbum von John Zorn (2006)
 Moonchild (Album), Studioalbum von Charlene Soraia (2011)
 Moonchild (1974), US-amerikanischer Horrorfilm
 Moon Child (1989), spanischer Spielfilm
 Moon Child (2003), japanischer Spielfilm
 Moonchild, Song von Rory Gallagher (1976er Album “Calling Card”).

Siehe auch:
 Mondkind